Красу́цький — польське прізвище
 Красуцький Гаврило — скульптор.
 Красуцький Євген Казимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Красуцький Мар'ян Іванович — український журналіст, письменник, публіцист
 Красуцький Фелікс — ймовірне справжнє ім'я скульптора, що працював у Львові під псевдонімом Гаврило Шмайдель
 Красуцький Ярослав Броніславович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 

 Красуцька
 Красуський
Прізвища